Biot kan avse
 Biot (Alpes-Maritimes) – kommun i departementet Alpes-Maritimes i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur i sydöstra Frankrike
 Le Biot – kommun i departementet Haute-Savoie i regionen Rhône-Alpes i sydöstra Frankrike
 Jean Baptiste Biot (1774–1862), fransk fysiker
 Biot-Savarts lag – naturlag som beskriver sambandet mellan magnetfält och elektrisk ström 
 BIOT –  brittiskt utomeuropeiskt territorium i Indiska oceanen, se Brittiska territoriet i Indiska oceanen

Se även 
Biota
Biotit